Anglaterra:
 Boxford (Berkshire)
 Boxford (Suffolk)
 Estats Units:
 Boxford (Massachusetts)
 Boxford (Missouri)